Der Hessenpokal ist der Fußball-Verbandspokal des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV). Er wird jährlich für hessische Fußballvereine der 3. Liga und Amateurmannschaften der darunter befindlichen Spielklassen veranstaltet. Der Gewinner des Hessenpokals qualifiziert sich für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal.

Der offizielle Name lautet derzeit "Bitburger Hessenpokal", da der Pokal seit der Saison 2019/20 von der Bitburger Brauerei gesponsert wird. Zuvor bestand seit der Saison 2010/11 eine Sponsoring-Partnerschaft mit der Krombacher Brauerei.

Modus

Bis Saison 2012/13 
Zu Beginn der Saison fanden in den hessischen Fußballregionen die Regionalpokal-Wettbewerbe statt, für die die Kreispokalsieger der Vorsaison qualifiziert waren. Die Regionen Darmstadt, Frankfurt, Kassel, Wiesbaden, Fulda und Gießen/Marburg ermittelten die Teilnehmer über die Regionalpokale. Hessische Drittligisten waren auch damals automatisch für den Hessenpokal qualifiziert.

Ab Saison 2013/14 
Seit 2013/14 entfallen die Regionalpokalwettbewerbe und der Pokalwettbewerb wird während einer Liga-Saison ausgetragen. Gemäß der Spielordnung des HFV haben klassentiefere Vereine Heimrecht, das jedoch getauscht werden kann. 

Für die 1. Runde des Hessenpokals qualifizieren sich die 32 hessischen Kreispokalsieger der Vorsaison, die unter regionalen Gesichtspunkten in acht Töpfe aufgeteilt werden und im K.-o.-System gegeneinander antreten. Die 16 Sieger der 1. Runde qualifizieren sich für die 2. Runde des Hessenpokals. Die acht Sieger der 2. Runde qualifizieren sich für die 3. Runde (= Achtelfinale).

Im Achtelfinale des Hessenpokals stoßen die Dritt- und Regionalligisten, die beiden Tabellenersten der Hessenliga der Vorsaison sowie die beiden Sieger der Fairplay-Wertung der Verbandsspielklassen hinzu (um auf 8 Teams zu kommen, sind bisweilen Entscheidungsspiele notwendig). Zusammen mit den acht Siegern der 2. Runde werden acht Paarungen gebildet. Anschließend werden die Spiele im Viertelfinale und Halbfinale ausgelost, ehe das Endspiel in regelmäßig wechselnden Stadien ausgetragen wird.

Bisherige Pokalgewinner (Herren)

Rekordpokalsieger 

(Stand: 21. Mai 2022)

Rekordgewinner des Hessenpokals sind die Kickers Offenbach mit 12 Siegen.
Zudem gewannen die Kickers den Pokal als einzige Mannschaft vier Mal hintereinander. Dies gelang in den Jahren 2002 bis 2005.

Weblinks 
 Hessenpokal bei https://www.hfv-online.de/

Einzelnachweise